Leavy ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Leavy (* 1947), US-amerikanischer American-Football-Schiedsrichter
 Charles H. Leavy (1884–1952), US-amerikanischer Politiker